Делагарди, Хедвиг Катарина:
 Делагарди, Хедвиг Катарина (1695—1745) — шведская графиня, владелица салона и политик.
 Делагарди, Хедвиг Катарина (1732—1800) — шведская дворянка, графиня, дочь первой.